Vöhringen, une commune allemande dans l'arrondissement de Rottweil en Bade-Wurtemberg
 Vöhringen, une ville allemande dans l'arrondissement de Neu-Ulm en Bavière